

Persone 
Ludvík Daněk, atleta cecoslovacco
Michal Daněk, calciatore ceco
Václav Daněk, allenatore ed ex calciatore cecoslovacco

Altro
Breitfeld Daněk, fabbrica cecoslovacca di locomotive a vapore